Народно-революционная армия:
 Народно-революционная армия Дальневосточной Республики — вооружённые силы Дальневосточной Республики.
 Корейская народно-революционная армия — в северокорейской историографии: партизанская армия, созданная в Маньчжурии корейскими и китайскими патриотами.
 Народно-революционная армия Политцентра — вооружённые силы, созданные в конце 1919 года из восставших частей Армии Колчака.
 Тувинская народно-революционная армия — вооружённые силы Тувинской Народной Республики.
 Народно-революционная армия (Гренада) — вооружённые силы Гренады при правлении партии Новое движение ДЖУЭЛ (1979—1983).